Сін Юньлу (, ? — після 1649) — державний службовець та астроном в часи династії Мін.

Життєпис 
Народився у містечку Аньсюй. Про молоді роки немає відомостей. У 1580 році успішно склав імператорський іспит іо тримав вищий науковий ступінь цзіньши. У 1595 році призначається помічником губернатора провінції Хенань. В той самий час працював над створенням нового календаря, який представив до Астрономічного бюро в Пекіні як альтернативний календарю Чжу Цзайюя. Втім отримав догану від Чжан Їнхоу, директора Ради з астрономії, за те, що будучи визнаний офіційно астрономом, не мав право на створення та представлення календаря. Водночас прозвучала практична критика щодо прорахунку в розрахунках Сіна відносно часу сонячного затемнення.

У 1608 році призначається віце-інспектором до провінції Шеньсі. Разом з тим Сін Юньлу продовжив свої дослідження: вже у 1610-х роках вважався одним з експертів в календарних справах. У 1610 році переходить на службу до столиці імперії — Пекіну.

У 1629 році його було запрошено до складу імператорської комісії зі створення нового календаря, яку очолив відомий вчений Сюй Ґуанці. Тут він працював до 1645 року. Остання згадка про Сін Юньлу приходить на 1649 рік — у передмові астронома і математика Вана Сінчаня до своєї праці «Сяо ань сіньфа». Про подальшу долю немає відомостей.

Астрономія 
Під час служби в Хенані за власний кошт звів 20-метровий гномон і з його допомогою обчислив в той час найбільш точну в світі тривалість тропічного року в 365,242190 дня. Це число менше отриманого сучасними обчисленнями (+365,2421988) всього на 0,0000088 дня. Своє досягнення він описав у книзі «Гу цзінь люй лікао» (古今律曆考, «Вивчення стародавніх і сучасних звукорядів-люй і календарів»), виданої в 1600 році. Вона складалася з 72 цзюанєй. У 1608 році видав працю стосовно технології створення та використання амілярної сфери — «У шень лічунь каочжен».

Джерела 
 Temple R. The Genius of China: 3000 Years of Science, Discovery and Invention. N.Y., 1986.
 Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th-20th centuries) 
 Xing Yunlu 

Китайські астрономи